Le championnat de Russie masculin de handball 2013-2014 est la  de la compétition.

Le Medvedi Tchekhov qui remporte la compétition pour la dix-septième fois et pour la neuvième fois d'affilée. Le club participera tout comme son dauphin, le Saint-Pétersbourg HC, à la Ligue des champions tandis que le Medvedi Perm, le Kaustik Volgograd ainsi que le Dinamo Viktor Stavropol, respectivement troisième, quatrième et septième (Zarja Kaspija Astrakhan et le Lokomotiv Tcheliabinsk ont décliné l'invitation pour cette coupe d'Europe), participeront à la Coupe EHF. Dernier des play-down, le Nara Naro-Fominsk est relégué en Ligue (division 2).

Saison régulière

Classement 

|

|}

Matchs

Play-offs

Quarts de finale 
Les rencontres aller se sont déroulés le  et les rencontres retours le .

|}

Demi-finales 
Les rencontres aller se sont déroulés le  et les rencontres retours le .

|}

Finale

Tableau

Champion de Russie 2013-2014

Places 5 à 8 
Les quatre défaits des quarts de finale, doivent se disputées les places allant de 5 à 8.

match 1 
Le Zarja Kaspija Astrakhan se qualifie pour le match pour la cinquième place tandis que le Sungul Snezhinsk devra joué le match pour la septième place.

match 2 
Le Lokomotiv Tcheliabinsk se qualifie pour le match pour la cinquième place tandis que le Dinamo Viktor Stavropol devra joué le match pour la septième place.

Matchs pour la septième place 

|}

Matchs pour la cinquième place

Matchs pour la troisième place 
Les rencontres aller se sont déroulés le  et les rencontres retours le .

|}

Play-Downs

Classement 

|

|}
</center>

Matchs

Notes et références 

Championnat masculin
Sport en Russie en 2013
Sport en Russie en 2014
Russie M1